Die Divizia A 1961/62 war die 24. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 20. August 1961 und endete am 2. Juli 1962. Von Mitte Dezember bis Mitte März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Dinamo Bukarest.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an 26 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Vereine stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied der Torquotient.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1962/63
 2. – Petrolul Ploiești – Teilnehmer am Messepokal 1962/63
 Steaua Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1962/63

Absteiger in die Divizia B 
Jiul Petroșani, Metalul Târgoviște, Dinamo Pitești

Aufsteiger in die Divizia A 
Farul Constanța, CSMS Iași, Crișana Oradea; die rumänische Jugend-Nationalmannschaft erhielt unter dem Namen Viitorul Bukarest einen weiteren Platz zugesprochen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1961/62 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1961/62 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1961/62
Liga-1-Saison